Сифне́ос () — греческая фамилия.

Известные носители 

 Сифнеос, Андрей Фёдорович (1897—1938) — греческий политический деятель, 4-й генсек ЦК КПГ.
 Сифнеос, Димитриос (в монашестве Дионисий, род. 1954) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Закинфский (с 2011).
 Сифнеос, Марк (род. 1996) — голландский футболист.
 Сифнеос, Питер (1920—2008) — американский психиатр.